Kollisionstheorie steht für:
 die Stoßtheorie der Reaktionskinetik
 eine Hypothese zur Entstehung des Mondes
 Kollisionstheorie in der Rechtsphilosophie zu Notstandshandlungen (Hegel)